Krasnoel'skij rajon 

Krasnosel'skij rajon rajon dell'Oblast' di Kostroma
Krasnosel'skij rajon rajon di Mosca
Krasnosel'skij rajon rajon di San Pietroburgo